Позада —  власна назва.

Топоніми

Позада — муніципалітет.

Позада (Брага) — парафія.
 Позада (Гуарда) — парафія.
 Позада-де-Сарамагуш — парафія.